Маркус Неслунд (; 30 июля 1973, Эрншёльдсвик, Швеция) — шведский хоккеист, крайний нападающий.

Карьера 

Маркус не является родственником другого известного шведского хоккеиста Матса Неслунда.

Неслунд — земляк и близкий друг детства Петера Форсберга, с которым разница возраста у Маркуса составляет 10 дней.

Хоккейную карьеру начинал в клубе МОДО (Эрншёльдсвик). На драфте НХЛ 1991 года был выбран в 1-м раунде под общим 16-м номером командой «Питтсбург Пингвинз» (выше Неслунда среди европейцев на том драфте были выбраны только Петер Форсберг и Алексей Ковалёв).

Дебютировал в НХЛ в сезоне 1993/94. В 1996 году перешёл в «Ванкувер Кэнакс», где провёл 12 сезонов, став в 2000 году капитаном команды и установив 8 клубных рекордов. В 2008 году подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2009 году объявил о завершении карьеры. Однако в ноябре того же года возобновил карьеру, подписав контракт с МОДО до конца сезона, после чего завершил карьеру игрока окончательно.

12 декабря 2010 года «Ванкувер» увековечил свитер под 19-м номером, в котором выступал Маркус Неслунд.

Участник чемпионатов мира 1993, 1996, 1999, 2002; розыгрышей Кубка мира 1996, 2004; Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити в составе сборной Швеции.

С декабря 2010 года по март 2014 года работал генеральным менеджером клуба МОДО.

Награды и достижения 
 Победитель чемпионата Европы среди юниоров (1990)
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира (1992, 1993)
 Рекордсмен молодёжных чемпионатов мира по количеству заброшенных шайб на одном турнире (13 шайб)
 Серебряный призёр чемпионата мира (1993)
 Бронзовый призёр чемпионата мира (1999, 2002)
 Лестер Пирсон Авард (2003)
 Включён в первую символическую сборную звёзд НХЛ (2002, 2003, 2004)
 Викинг Эворд — лучший шведский игрок в НХЛ (2001, 2003, 2004)
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (1999, 2001, 2002, 2003, 2004)

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Матчи всех звёзд

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Швеции
Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Обладатели Тед Линдсэй Эворд
Игроки ХК МОДО
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Кливленд Ламберджэкс»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года